Das Buch der Speisen bezeichnet:
 Shijing (Nördliche Wei-Dynastie) 食经 der Frau Lu (卢氏) aus der Zeit der Nördlichen Wei-Dynastie, ein auch unter dem Namen Cui Hao shijing (崔浩食经) bekanntes Werk
 Shijing (Sui-Dynastie) 食经 von Xie Feng (谢讽) aus der Sui-Dynastie, ein auch unter dem Namen Xie Feng shijing (谢讽食经) bekanntes Werk